Kent Johanssen – ex saltatore con gli sci norvegese
 Thor Robert Johanssen – ex calciatore norvegese

Pagine correlate 
Johansen
Johannessen